Fernando González puede referirse a las siguientes personas:
 Fernán González, Fernán González, conde de Castilla y de Álava (931-944 y 945-970);
 Fernan González Bravo, Fernan González Bravo, escritor peruano (1976-), autor de novelas como Allinta munay (2012) y La sombra de mi ponciana (2021);
 Fernando González García, pintor español;
 Fernando González «Gonzo», periodista español;
 Fernando González Llort, héroe nacional cubano;
 Fernando González Marabolí, músico chileno, creador de la cueca brava;
 Fernando González Mardones, actor, director y profesor de teatro chileno;
 Fernando González Martín, escritor, periodista y abogado español; 
 Fernando González Pacheco, actor de cine y televisión colomboespañol;
 Fernando González (escritor), escritor y filósofo colombiano;
 Fernando Javier González, futbolista argentino;
 Fernando González (militar), militar argentino;
 Fernando González (periodista argentino), periodista argentino, director del periódico El Cronista y editor de Clarín;
 Fernando González (músico), músico chileno, miembro fundador de la banda Congreso;
 Fernando González (taekwondo), practicante de taekwondo argentino;
 Fernando González (tenista), tenista chileno;
 Fernando González (yudoca argentino), yudoca argentino;
 Fernando González (yudoca español), yudoca español.